Regne Unit:
Barri de Hampstead, barri de la ciutat anglesa de Londres.
Hampstead (Brighton)
 Canadà:
Hampstead (Quebec), municipi de la província del Quebec.
Hampstead (Nova Brunsvic), parròquia de la província de Nova Brunsvic.
 EUA:
 Hampstead (Nova York)
 Hampstead (Maryland),  municipi de l'estat de Maryland.
 Hampstead (Nou Hampshire), municipi de l'estat de Nou Hampshire.
 Hampstead (Carolina del Nord), municipi de l'estat de Carolina del Nord.
 Dominica: Hampstead (Dominica), poble.